Il maglione di Pluto (Pluto's Sweater) è un film del 1949 diretto da Charles A. Nichols. È un cortometraggio animato della serie Pluto, prodotto dalla Walt Disney Productions e uscito negli Stati Uniti il 29 aprile 1949, distribuito dalla RKO Radio Pictures.

Trama
Minni ha appena finito di lavorare a ferri un maglione mentre Pluto e Figaro la osservano. Pluto pensa che il maglione che ha fatto Minni sia per sé stessa ma Figaro gli fa capire che il maglione è per lui, preoccupato Pluto esce dalla stanza alla chetichella e si rifugia sotto un divano. Tuttavia Minni riesce a trovarlo (grazie anche alla complicità di Figaro), lo tira fuori e gli fa indossare il maglione mentre Figaro se la ride. Subito dopo Minni dice a Pluto che può uscire fuori e il suo maglione lo terrà al caldo, Pluto si prepara ad uscire ma vedendosi allo specchio si vergogna e corre di nuovo sotto il divano, Minni però lo prende e lo manda fuori con la forza. Una volta fuori Pluto cerca di rientrare in casa ma ogni volta viene ributtato fuori, poco dopo viene deriso da un gruppo di cani passati di lì per caso è così si nasconde. Pluto allora per non farsi vedere in giro decide di rifugiarsi in un prato lì vicino, una volta arrivato comincia ad avere problemi con il maglione così decide di toglierselo. Dopo averci provato in ogni modo senza riuscirci Pluto cade con il maglione in un laghetto, una volta uscito dall'acqua il maglione comincia a restringersi finché non gli rimane incastrato sulla faccia, alla fine Pluto ritorna a casa. Nel frattempo Minni sta leggendo un libro di paura e poi quando arriva Pluto con il maglione sulla faccia lei e Figaro si spaventano, poco dopo Minni riconosce Pluto ma quando vede il maglione ristretto glielo toglie dalla faccia e comincia a piangere disperata. Pluto si sente in colpa per aver rovinato il maglione ma vedendo Figaro ridere pensa che il maglione adesso potrebbe andare bene a lui così lo fa notare a Minni, quest'ultima smette di piangere e va da Figaro per mettergli il maglione. Vedendo Figaro con il maglione addosso Pluto si mette a ridere di gusto, il film termina con Figaro che ha addosso il maglione guardare arrabbiato Pluto ridere per poi mettersi a miagolare furioso.

Collegamenti esterni
 

Cortometraggi di Pluto
Film d'animazione statunitensi